

Участия на състава 

Тази страница представлява списък с герои от американския средновековен фентъзи сериал „Игра на тронове“, който е базиран върху поредицата „Песен за огън и лед“ на Джордж Р. Р. Мартин. Сериалът се развива във фиктивните континенти Вестерос и Есос и следва цивилната война за Железния трон, водена от група съперничещи си благороднически фамилии и техните поддръжници.

Героите са подредени спрямо сезона в който се появяват в сериала за първи път и броя на епизодите в които са участвали, като се подреждат от по-голям към по-малък брой на участия. Тези герои, на които актьорите са им сменени, се подреждат в зависимост от сезона в който е започнал последния изиграл ги актьор.

Главни Герои 
 Key:  = Главна Роля
 Key:  = Гостуваща Роля
 Key:  = Главна (написано като „участват още“)
 Key:  = Неизвестно
 Key:  = Без Участие

Гостуващи герои

Зверове

Вижте също 
 Игра на тронове (сериал)
 Песен за огън и лед
 Списък с герои от Игра на тронове
 Списък с епизоди на Игра на тронове

Външни препратки 
 Официален сайт

Песен за огън и лед
Герои от Песен за огън и лед